Du Parc Locmaria, een Belgische adellijke familie
 Du Parc, een kousenmerk van Bonneterie Bosteels-De Smeth